Luca Lanotte (né le  à Milan) est un danseur sur glace italien.

Biographie

Carrière sportive 
Avec Anna Cappellini, avec laquelle il danse en compétition depuis 2005, il a remporté les Championnats du monde 2014, les Championnats d'Europe 2014, le bronze à ceux de 2013 et trois championnats italiens.

Comme sa partenaire, il appartient aux Fiamme Azzurre. Ils ont participé à 12 éditions des Championnats du monde, la 1re en 2007 à Tokyo, la 12e en 2018 à Milan, avec un titre et quatre  places.

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 2018, ils battent le record d'Italie du programme court (rumba) avec un total de 76,57 points. Le mois suivant, il termine  à moins d'un demi-point du podium des Championnats du monde de patinage artistique 2018, en battant le record national de
192,08 points et son précédent record du programme court de 77,46 points et en remportant la petite médaille de bronze du programme libre.

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Camilla Pistorello (1 saison : 2004-2005)
 Anna Cappellini (13 saisons : 2005-2018)

Liens externes 
 

Patineur artistique italien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Champion du monde de patinage artistique
Naissance à Milan
Naissance en juillet 1985
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010